Dwayaloma är ett släkte av svampar. Dwayaloma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dwayaloma